Le château de la Rousselière peut désigner les édifices suivants :

 Le château de la Rousselière de Soulaire-et-Bourg dans le département français de Maine-et-Loire ;
 Le château de la Rousselière d'Ardon dans le département français du Loiret.
 Le château de la Rousselière de Frossay dans le département français de la Loire-Atlantique.
 Le château de la Rousselière de Limonest dans la métropole de Lyon, en France.